Олимпийские соревнования по Современному пятиборью в 1920 году состоялись во второй раз. Как и восемью годами ранее, шведские атлеты заняли весь пьедестал почёта.

Участники соревнований

Всего в соревнованиях приняло участие 23 спортсмена из 8 государств:
  1
  4
  4
  4
  2
  2
  4
  2

Результаты

Навигация 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1920
Современное пятиборье на Олимпийских играх
Современное пятиборье в Бельгии